Lymantor är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Lövendal 1889. Lymantor ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Vivlar
Lymantor